Invitation

Culture 
 Musique
 , une chanson de Bronisław Kaper et Paul Francis Webster écrite en 1950, devenue un standard de jazz ;
 Invitation (album), un album d'Altaria sorti en 2003 ;
 Invitation (EP), un EP de la cnateuse coréenne Ailee sorti en 2012.

 Cinéma
 Invitation (film), un film d'Ebrahim Hatamikia sorti en 2008.

Homonymes 
 
 
Homonymie de titre